Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Tracy Austin 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Tracy Austin (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Virginia Wade (semifinali)

 Sue Barker (quarti di finale)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Caroline Stoll (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1980